Termin Beta-alaninska aminotransferaza ima više značenja.

 Alanin transaminaza, enzim
 4-Aminobutirat transaminaza, enzim